Divaldo Pereira Franco, également connu sous le nom de Divaldo Franco, ou sous le diminutif Di, est un célèbre médium brésilien, enseignant, auteur, conférencier international et représentant du spiritisme kardéciste. À ce titre, Il fut un délégué officiel du Brésil auprès des Nations unies en 2000, à la réunion mondiale des dirigeants religieux pour la paix.

Biographie

Ses premières années 
Divaldo Franco né le 5 mai 1927 à Feira de Santana, une ville à 105 km de Salvador. Il grandit dans une famille catholique nombreuse, ses parents ayant treize enfants. A l’âge de seize ans, il obtient les qualifications nécessaires pour enseigner dans les écoles primaires. Sa sœur Nair et ses deux frères Joao et José décèdent brutalement avant sa majorité. A dix-sept ans il rencontre Anna Ribeiro Borges, une médium de Salvador qui l’invite à assister à une réunion spirite, dont il sortira dubitatif. Un an plus tard, les épreuves de la vie, la perte de son premier emploi, une santé fragile et des cauchemars  qui le terrorisent depuis son enfance, le poussent au suicide. Résolu à se jeter dans le vide, Divaldo Franco affirme qu’il en est empêché par une vision de sa sœur défunte, l’interpellant depuis l’au-delà. Cette expérience change profondément sa vie.

Sa vocation et son implication dans le spiritisme 
Après ses dix-huit ans, Divaldo fréquente des centres spirites, très nombreux au Brésil. Il prend alors conscience de sa propre médiumnité. Le 5 décembre 1945 il trouve un nouvel emploi dans une agence des Services Sociaux de l’État, il va occuper ce poste pendant 29 ans. Le même jour, il prétend entendre pour la première fois la voix de l’esprit Manoel Vianna de Carvalho, qui le guide dans ses activités. Par la suite il dit percevoir l’esprit Joanna de Angelis. Ces esprits sont présentés comme les véritables auteurs des livres produits par Divaldo Pereira, qui écrit soit sous leur dictée, soit par écriture automatique.
À partir de 1945, le médium s’investit totalement dans la divulgation de la doctrine spirite et fonde le centre spirite : Caminho da Redençao (Chemin de la Rédemption). Cette institution apporte surtout un foyer aux enfants pauvres ou abandonnés de la région. En 1955, il déménage le centre devenu trop étroit et l’installe dans la banlieue de Salvadore. Cette organisation héberge et éduque plus de 120 enfants en 2008.
Au fil du temps, Divaldo publie une trentaine de livres traduits dans plusieurs pays et anime régulièrement des stages et des conférences sur le spiritisme à travers le monde.

Distinctions 
 Docteur Honoris Causa de l’Université de Montréal, Canada.
 Docteur Honoris Causa de l’Université Fédérale de Bahia, Brésil.
 Docteur en Parapsychologie de la Cyberan University, (Illinois, États-Unis).
 Diplôme de l’Ordre du Mérite Militaire, Brésil.
 Médaille de Reconnaissance, Institut de Psychologie Humaniste, Paris, France.
 Médaille de la Municipalité de Leiria,  Portugal. 
 Médaille de la Municipalité de Lobito,  Angola.

Bibliographie (non exhaustive)

Œuvres traduites en français

Œuvres originales en portugais 
Œuvres que Divaldo Pereira attribue à l’esprit Joanna de Angelis

Ouvrages biographiques

Sources de l'article 

 Herminio Miranda et Ely Donato, Qui est Divaldo Pereira Franco ?, chapitre 2 du livre : La guérison d’Esther de Divaldo Pereira Franco, Editions Lanore, Paris, 2008, .

Notes et références

Liens externes 
 
 Site de Divaldo Pereira Franco en anglais
 Site de Divaldo Pereira Franco en portugais
 Fondation Divaldo Pereira Franco en anglais
 Fondation Divaldo Pereira Franco en portugais

Écrivain de langue portugaise
Écrivain brésilien du XXe siècle
Écrivain brésilien du XXIe siècle
Médium brésilien
Spiritisme
Naissance en mai 1927
Transcommunication
Naissance à Feira de Santana